7000 peut faire référence à :
 un nombre : voir : Nombres 7000 à 7999,
Ce nombre se retrouve dans :
 7000 danses, un album du groupe français Indochine,
 Ligne rouge 7000, un film américain de 1965 de Howard Hawks,
 7000 km plus loin, un court-métrage documentaire de 2005,

Homonymie de nombre